Amphelictogon är ett släkte av mångfotingar. Amphelictogon ingår i familjen Chelodesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Banddubbelfotingar
Amphelictogon